Заморский - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Заморский, Владимир Степанович (род. 1928) — советский и украинский тренер.
 Заморский, Сергей Викторович (род. 1971) — советский и эстонский футболист.

Топоним 
 Заморский — посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области России.

См. также 
 Заморский тракт
 Заморский регион Франции
 Заморский регион Гвиана
 Верхнезаморское